Николай Комков:
 Комков, Николай Валентинович (род. 1970) — российский и белорусский футболист.
 Комков, Николай Иванович (род. 1939) — учёный-экономист, лауреат премии имени Н. Д. Кондратьева (2010).